Cette page présente le bilan saison par saison du KAC de Kénitra en Championnat marocain et en coupe du Trône.

Références 

KAC de Kénitra
KAC de Kénitra